Crângași – stazione della metropolitana di Bucarest
 Crângași – quartiere del Settore 6 di Bucarest
 Crângași – villaggio del comune di Conțești, nel distretto di Dâmbovița